Le  Grand Prix moto de Saint-Marin 2012 est la treizième manche du championnat du monde de vitesse moto 2012.

La compétition s'est déroulée du 14 au  sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli devant plus de 45 104 spectateurs (72 238 sur les 3 jours).

C'est la  du Grand Prix moto de Saint-Marin.

Résultats MotoGP

Résultats Moto2

Résultats Moto3

Lien externe
Site officiel de la MotoGP

Grand Prix moto de Saint-Marin
Saint-Marin
Sport en Italie en 2012
Sport en septembre 2012